O God Save Us All — дев'ятий студійний альбом американської групи Disciple, який був випущений 13 листопада 2012 року.

Композиції 
 Outlaws - 3:32
 O God Save Us All - 3:18
 R.I.P. - 2:48
 Once and for All - 3:34
 Someday - 3:50
 Draw the Line - 3:24
 Kings - 2:54
 Unstoppable - 2:37
 The One - 3:02
 Beautiful Scars - 4:00
 Trade a Moment - 3:54

Джерела 
 O God Save Us All  allmusic
 O God Save Us All  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Disciple